Blumen bezeichnet:

 Blumen, dekorative Blüten, Blütenstände oder blühende Topf- bzw. Gartenpflanzen
 Blumen (Deutsche Post), eine Dauermarkenserie der Deutschen Post AG
 Blumen (österreichische Briefmarkenserie), eine Dauermarkenserie der österreichischen Post
 Blumen (Schnitzler), eine Novelle von Arthur Schnitzler

Blumén oder Blumen ist der Familienname von
 Elsa von Blumen (1859–1935), US-amerikanische Radsportlerin
 Harri Blumén (* 1958), einem finnischen Skispringer
 Karl Friedrich von Blumen (1784–1857), königlich preußischer Generalmajor 

Siehe auch: 
 Bloemen